Peter Gerety : 
 Peter Gerety (1940-), acteur américain
 Peter Leo Gerety (1912-2016), archevêque américain